Luis X de Francia (París, 4 de octubre de 1289-Vincennes, 5 de junio de 1316), llamado Luis el Obstinado (en francés: Louis le Hutin), fue rey de Navarra y conde de Champaña y Brie (como Luis I) desde 1305 y rey de Francia desde 1314 hasta su muerte.

Luis de Francia nació en la ciudad de París, siendo el primer varón, y segundo vástago del matrimonio formado por el rey Felipe IV de Francia y su esposa, la reina de Navarra, Juana I. Como primogénito heredó los títulos de ambos padres; la corona navarra el 4 de abril de 1305 con la muerte de su madre Juana, y la corona gala nueve años después con la muerte de su padre Felipe. El corto reinado de Luis X vio la liberación de los siervos y la readmisión al reino de los judíos franceses expulsados por su padre Felipe IV.

Familia

Matrimonio y descendencia 
Se casó en primeras nupcias el año 1305 con Margarita de Borgoña (1290-1315), hija del duque Roberto II de Borgoña (1248-1306) y de Inés de Francia (1260-1325). Acusada de adulterio con la complicidad de sus cuñadas en el escándalo de la torre de Nesle, Margarita fue condenada a encierro en Château-Gaillard y se dice que fue sofocada o estrangulada a petición de su marido real. De esta unión, nació una hija: 
 Juana II de Navarra, nacida hacia 1311 y muerta en 1349, quien reinó Navarra entre 1328 y 1349.

En 1315, Luis X se casa en segundas nupcias con Clemencia de Hungría (1293-1328), hija de Carlos Martel de Anjou-Sicilia (1227-1285), duque de Calabria y rey titular de Hungría, y de Clemencia de Habsburgo (v. 1262-apr. 1293).

De esta unión nació un único hijo póstumo en varios meses que no viviría más que unos días:
 Juan, llamado Juan I el Póstumo (1316-1316), rey de Francia y de Navarra.

Ancestros

Muerte y legado 
Luis fue un buen jugador de jeu de paume, y es conocido por ser la primera persona que construyó una pista de tenis en interior en el estilo moderno. A Luis no le gustaba jugar al tenis en el exterior y por eso creó pistas interiores en París "alrededor de finales del siglo XIII". Con el tiempo, este diseño se difundió por todos los palacios reales de Europa. En junio de 1316, en Vincennes, después de un juego particularmente agotador, Luis bebió una gran cantidad de vino frío y en consecuencia murió bien de neumonía bien de pleuresía, aunque también se sospecha envenenamiento.  

Debido a los relatos contemporáneos de su muerte, Luis es el primer jugador de tenis conocido de la historia. Él y su segunda esposa, Clemencia, se encuentran enterrados en la Basílica de Saint-Denis.

La segunda esposa de Luis, Clemencia, estaba embarazada cuando su esposo murió, dejando dudosa la sucesión. Un hijo varón prevalecería sobre su hija, Juana. Si era niña, sin embargo, su pretensión al trono sería más débil, y tendría que competir con las propias pretensiones de Juana, aunque es verdad que había dudas sobre la paternidad de Juana, tras el escándalo ocurrido en 1314. Como resultado de todo ello, el hermano de Luis, Felipe, fue nombrado regente durante los cinco meses que quedaban hasta el nacimiento del hijo de su hermano. 

El niño acabaría siendo varón, y se le llamó Juan el Póstumo, y le sucedió en el trono. Pero vivió sólo cinco días, hasta el 20 de noviembre de 1316, un reinado extremadamente corto para el hijo póstumo de Luis. 

La cuestión de una eventual legitimidad de la princesa Juana fruto de la primera unión, a la sucesión del trono de Francia se plantea en la nobleza francesa. En efecto, la ausencia de un heredero varón directo no se había producido nunca. La nobleza francesa prefirió ofrecer la corona al hermano de Luis X, Felipe V, quien sucedió a su hermano en los tronos de Francia y Navarra, siendo conocido allí como Felipe II de Navarra. Este episodio de la historia de Francia dio lugar a una interpretación novelada por Maurice Druon en la saga Los reyes malditos, principalmente en el cuarto de los libros, La ley de los varones (La Loi des mâles, 1957).

Véase también 
 Reino de Navarra
 Tabla cronológica de reinos de España

Referencias

Enlaces externos 

Reyes de Francia de la dinastía de los Capetos
Reyes de Navarra
Deportistas de París
Nacidos en París